O Qadsia SC é um clube de futebol kuwaitiano com sede na Cidade do Kuwait. A equipe compete na Campeonato Kuwaitiano de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1960.

Histórico dos treinadores

Títulos

Internacionais 

 Copa da AFC: 2014
 Copa do Golfo: 2000 e 2005

Nacionais 

  Kuwaiti Premier League: 17 (1968–69, 1970–71, 1972–73, 1974–75, 1975–76, 1977–78, 1991–92, 1998–99, 2002–03, 2003–04, 2004–05, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2013–14, 2015–16)
  Kuwait Emir Cup: 16 (1964–65, 1966–67, 1967–98, 1971–72, 1973–74, 1974–75, 1978–79, 1988–89, 1993–94, 2002–03, 2003–04, 2006–07, 2009–10, 2011–12, 2012–13, 2014–15)
  Kuwait Crown Prince Cup: 9 (1998, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2012-2013, 2013-2014, 2017–18)
  Kuwait Federation Cup: 4 (2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13)
  Kuwait Super Cup: 4 (2009, 2011, 2013, 2014, 2019)
  Al Kurafi Cup: 2 (2002–03, 2005–06)

Ligações externas 

´[ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Kuwait
Clubes de futebol fundados em 1960